Gunnerus se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Johann Ernst Gunnerus
 Johan Ernst Gunnerus